16-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

 16-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1918 году
 16-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году